Esistono più comuni francesi con questo nome

Cornille – Dordogna
Cornillé (Ille-et-Vilaine)